Licencja BSD
 Boundary scan description language